Brunkman kan syfta på:
 Carl Brunkman
 Conrad Brunkman